Forberger ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Forberger (1943–1998), deutscher Ruderer
 Georg Forberger, auch Sander, Villanus oder Acronius (um 1543–nach 1604), deutscher Herausgeber und Übersetzer
 Gesine Forberger, deutsche Opernsängerin und Operettensängerin in der Stimmlage Sopran
 Rudolf Forberger (1910–1997), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Ursula Forberger (1926–2006), deutsche Wirtschaftshistorikerin und Buchhändlerin